Sosias ist der Name

 einer Figur aus den Dramen Amphitryon (Molière) und Amphitryon (Kleist)
 eines attischen Gemmenschneiders, siehe Sosias (Gemmenschneider)
 eines attischen Münzstempelschneiders, siehe Sosias (Stempelschneider)
 eines attischen Töpfers, siehe Sosias (Töpfer)
 eines Athener Vasenmalers, siehe Sosias-Maler
 eines thrakischen Bergwerkfachmanns, der als Sklave für den Athener Politiker Nikias in den Silberbergwerken in Laurion arbeitete, siehe Sosias (Laurion)